Cerkiew św. Eufrozyny Połockiej w Białymstoku – prawosławna cerkiew cmentarna w Białymstoku
 Cerkiew św. Eufrozyny Połockiej w Wilnie – cerkiew prawosławna w Wilnie